

Codici 
 MMN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stow Minuteman (Stati Uniti)
 mmn – codice ISO 639-3 della lingua mamanwa

Psicofisiologia 
 Mismatch negativity (MMN) – componente di un'onda cerebrale transiente suscitata da un qualsiasi potenziale evento-correlato